Regoli ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Regoli (* 1975), italienischer katholischer Theologe und Historiker
 Uta Regoli (* 1939), deutsche Autorin und Dichterin